Rifle ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Rifle (Colorado), City im Garfield County
 Rifle Creek, Fluss in Australien, siehe Rifle-Creek-Stausee
 Rifle River, Fluss im US-Bundesstaat Michigan

RIFLE steht als Akronym für:
 Risk – Injury – Failure – Loss – ESRD, Abkürzung in der Nephrologie, siehe Akutes Nierenversagen #Definition und Stadieneinteilung

Siehe auch:
 Riffle
 Rifles

Abkürzung